Esdra – scriba e profeta biblico
 Esdra (o Libro di Esdra) – libro dell'Antico Testamento
 Libri di Esdra – apocrifi
 Esdra – nome proprio di persona
 Micaela Esdra – attrice italiana

Pagine correlate
Ezra (disambigua)